Sonny Kittel, né le  à Giessen, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu offensif au Hambourg SV.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur du Hambourg SV
Naissance en janvier 1993
Naissance à Giessen